Taucha (Saksen), een gemeente en plaats in de Duitse deelstaat Saksen
Taucha (Saksen-Anhalt), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt